Jan Braniborsko-Kulmbašský (1406 – 16. listopadu 1464, přezdívaný Alchymista) byl braniborsko-kulmbašský markrabě a po abdikaci svého otce, Fridricha I., vládl jako mírumilovný markrabě Braniborska.

Život 
Jan se narodil jako nejstarší syn markraběte Fridricha I. Braniborského a jeho manželky Alžběty Bavorské.

Po svatbě s Barborou Sasko-Wittenberskou, dcerou vévody Rudolfa III., Jan doufal, že získá Sasko-wittenberské vévodství, až vymře tamní linie Askánců. Když se tak v listopadu 1422 stalo, měl císař Zikmund s vévodstvím jiné plány a Jana vyplatil.

Jan se začal podílet na braniborských vládních záležitostech v roce 1424. Fridrich I., frustrovaný spory s feudální šlechtou, odešel v roce 1425 na svůj hrad v Cadolzburgu ve Frankách a udělil 13. ledna 1426 na zemském sněmu v Rathenowě Janovi regentství Braniborska, přičemž kurfiřtskou hodnost si ponechal pro sebe.

Jan byl braniborským obyvatelstvem špatně přijat, protože jeho vláda byla nekompetentní, což vedlo k nepokojům na venkově. Spíše než o vládnutí se Jan zajímal o umělé vytváření zlata pomocí alchymie, čímž získal přezdívku „Alchymista“. V roce 1433 byla pro Jana připravena upravená verze alchymistického pojednání Buch der heiligen Dreifaltigkeit (Kniha Nejsvětější Trojice). Fridrich I. si uvědomil, v jakém nebezpečí se Braniborsko nachází, a 7. června 1437 udělil Janovi franské pozemky v Braniborsku-Kulmbachu, území bohaté na doly, které poskytovaly materiály pro Alchymistovu zálibu. Vláda v Braniborsku přešla na druhorozeného Fridrichova syna Fridricha II.

Po smrti Fridricha I. v roce 1440 Jan zdědil celé Braniborsko-Kulmbašsko včetně hradu Plassenburg v Kulmbachu. V pozdějších letech dovolil svému zeti Kryštofovi Bavorskému spravovat své majetky v Horní Falci, a to až do Kryštofovy smrti v roce 1448. Jan vládl jako braniborsko-kulmbašský markrabě do své abdikace v roce 1457, což mu umožnilo věnovat se studiu alchymie a okolí Frank. Zemřel na hradě Scharfeneck u Baiersdorfu 16. listopadu 1464.

Manželství a potomci 
Jan se oženil s Barborou Sasko-Wittenberskou, se kterou měl čtyři děti:

 Rudolf Braniborský (1424)
 Barbora Braniborská (1422 – 7. listopadu 1481)
 Alžběta Braniborská (1425 – po 13. lednu 1465)
 Dorotea Braniborská (1430/1431 – 10. listopadu 1495)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Hohenzollernové
Braniborská markrabata
Němečtí alchymisté
Narození v roce 1406
Osoby s nejistým datem narození
Úmrtí 16. listopadu
Úmrtí v roce 1464
Muži